Ринат Ряшитович Фахретдинов (род. 28 сентября 1991 года, Саранск, Мордовия, Россия) — татарский боец выступающий в смешанных единоборствах. Действующий участник спортивной организации UFC.

Биография 
Ринат родился 28 сентября 1991 в городе Саранск. О детских и юношеских годах бойца практически ничего неизвестно, кроме того, что он рос в небогатой татарской семье. Окончив школу, Фахретдинов поступил в Мордовский государственный университет, чтобы выучиться на юриста. Но, в связи с непростым финансовым положением, вынужден был учиться на заочном отделении, а в свободное время – работать. В 20 лет он принял решение переехать в Москву, так как там было больше возможностей для заработка. Устроившись одновременно на три работы, юноша захотел хотя бы как-то разбавить унылые будни, и стал ходить по вечерам в один из залов по боевому самбо. Постепенно, у него начало получаться, и тренировочный процесс стал приносить все больше удовольствия. Выезды на соревнования, первые победы и даже спортивные разряды – талант Рината становился все более и более заметен его тренерам. К слову, своего подопечного они периодически оставляли на замену, когда уезжали, и благодаря этому, «Гладиатор» обрел новую работу. Желая улучшить финансовую ситуацию, спортсмен начал преподавать самбо в 3 залах и проводить индивидуальные занятия. А помимо того, трудился в офисе, помощником юриста. Со временем, когда Ринат начал выигрывать на чемпионатах Москвы, а после выезжать на Россию и мир, его стало все больше тянуть к смешанным единоборствам, ведь там можно было реализовать себя, как бойца, и со временем выйти на неплохие гонорары. Но все пошло вовсе не так, как ему хотелось.

Профессиональная карьера началась в 2013 году. На сегодняшний день является мастером спорта по боевому самбо, мастером спорта по панкратиону, а также мастером спорта по ММА.
23-го января 2021 года подписал контракт с самой сильнейшей лигой смешанных единоборств UFC. Ринат Фахретдинов — один из перспективных бойцов ММА в России. За свою бойцовскую карьеру выиграл практически все свои поединки. Все победы, за редким исключением, он одерживал досрочно, в первом же раунде. Его излюбленная «удушающая гильотина» лишила надежд на победу немало сильных бойцов как российского, так и мирового уровня.Ринат является представителем команды клуба GoldstarFit.

Тренерский состав 
Тренироваться Ринат начал в 13 лет под руководством тренера Равиля Габдуллина и тренера Боконяева Александра (с 15 лет).

Текущий тренерский состав:
 Юсуп Саадулаев
 Мухаммад Камилов

Титулы и достижения 
 Чемпион GFC в среднем весе
 Чемпион Москвы по боевому самбо
 Чемпион Москвы по панкратиону
 Серебряный призёр чемпионата России по-боевому Самбо
 Бронзовый призёр чемпионата России по панкратиону
 Чемпион мира по боевому самбо среди силовых структур

Статистика в профессиональном ММА 

|Победа
|align=center|20-1
| Брайан Баттл
|Решением (единогласным)
|UFC Fight Night 216 - Каннонир- Стрикланд
|17 декабря 2022
|align=center|3
|align=center|05:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|19-1
| Андреас Михайлидис
|Решением (единогласным)
|UFC Fight Night 207: Волков - Розенстрайк
|4 июня 2022
|align=center|3
|align=center|05:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|18-1
| Эрик Спайсли
|Нокаутом (удар)
|UAE Warriors UAE Warriors 15
|15 января 2021
|align=center|1
|align=center|0:55
|
|
|-
|Победа
|align=center|17-1
| Джонни Карлос
|Решением (единогласным)
|GFC 16
|30 августа 2019
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|16-1
| Альберто Перейра
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|GFC 11 GFC 11
|3 мая 2019
|align=center|1
|align=center|4:13
|
|
|-
|Победа
|align=center|15-1
| Владимир Мигович
|Техническим нокаутом (удары)
|Battle on Volga 9 Vitasovic vs. Teregulov
|17 февраля 2019
|align=center|1
|align=center|1:09
|
|
|-
|Победа
|align=center|14-1
| Виктор Шабалов
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|Red City Fights / Samara MMA Federation Battle on the Volga 7
|4 ноября 2018
|align=center|2
|align=center|3:15
|
|
|-
|Победа
|align=center|13-1
| Байрам Мамедов
|Техническим нокаутом (удары)
|Samara MMA Federation Battle on the Volga 4
|11 мая 2018
|align=center|1
|align=center|N/A
|
|
|-
|Победа
|align=center|12-1
| Кевин Оливер
|Техническим нокаутом (удары)
|Prosperity Fight Promo Battle for Samara
|2 февраля 2018
|align=center|1
|align=center|4:13
|
|
|-
|Победа
|align=center|11-1
| Нургази Калдар
|Техническим нокаутом (удары)
|SFC Legacy of Sparta 3
|12 августа 2017
|align=center|1
|align=center|0:50
|
|
|-
|Победа
|align=center|10-1
| Эмин Агаев
|Техническим нокаутом (удары)
|LOS Legacy of Sparta 3
|14 августа 2016
|align=center|1
|align=center|0:10
|
|
|-
|Победа
|align=center|9-1
| Денис Гунич
|Решением (единогласным)
|OFS - Octagon Fighting Sensation 8
|8 мая 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
| Мелис Жолдошев
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|WEF - World Ertaymash Federation 2
|15 марта 2015
|align=center|2
|align=center|2:04
|
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
| Юрий Ильин
|Техническим нокаутом (удары)
|LOS - Legacy of Sparta 1
|14 сентября 2014
|align=center|1
|align=center|2:15
|
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
| Эриксон Бетао
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|Fight Star - Saransk vs. Penza
|5 сентября 2014
|align=center|1
|align=center|2:05
|
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
| Равшан Ахмедов
|Техническим нокаутом (остановка углом)
|No. 1 Martial Arts Club Beginning of the Road: Finals
|22 ноября 2013
|align=center|2
|align=center|4:33
|
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
| Магомед Исаев
|Сабмишном (удушение сзади)
|No. 1 Martial Arts Club Beginning of the Road: Semifinals
|27 октября 2013
|align=center|1
|align=center|2:22
|
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
| Марат Бекмуратов
|Техническим нокаутом (удары)
|No. 1 Martial Arts Club Beginning of the Road: Quarterfinals
|22 сентября 2013
|align=center|1
|align=center|0:30
|
|
|-
|Победа
|align=center|2-1
| Павел Бодров
|Техническим нокаутом (удары)
|RC - Razdolie Cup 2
|30 июня 2013
|align=center|1
|align=center|2:30
|
|
|-
|Поражение
|align=center|1-1
| Айгун Ахмедов
|Решением (единогласным)
|WH - Igor Vovchanchyn Cup 3
|5 июня 2013
|align=center|2
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Александр Свирид
|Техническим нокаутом (удары)
|WH - Igor Vovchanchyn Cup 3
|5 июня 2013
|align=center|2
|align=center|0:41
|
|

Статистика в любительском ММА 

|-
|Победа
|align=center|1-1
| Шамиль Рафиков
|Сабмишном (удушение сзади)
|MPF Moscow Open Pankration Cup 2013
|23 февраля 2013
|align=center|1
|align=center|1:34
|
|
|-
|Поражение
|align=center|0-1
| Игорь Свирид
|Решением (единогласным)
|MPF Moscow Open Pankration Cup 2013
|23 февраля 2013
|align=center|1
|align=center|5:00
|
|

Примечания 
Бойцы смешанных единоборств России
Действующие бойцы UFC
Бойцы смешанных единоборств по алфавиту